Вефи́ль (, Бейт-Эль — букв. «дом Бога»; угарит. bt il, , ) — один из главных городов Древнего Израиля, севернее Иерусалима, на границе территорий колен Вениамина и Ефрема.

Согласно Библии (), название городу дал Иаков, которому там явился Бог; до этого город назывался Луз. Во времена Израильских и Иудейских царей (X — VIII век до н. э.) там находился израильский храм-скиния, соперничавший с иерусалимским. В храме в Вефиле было поставлено изваяние золотого тельца (), что критиковалось пророками.
 
Другой город под названием Вефиль, находившийся на юге Иудеи, упоминается в книге Иисуса Навина ( и ), и предположительно был идентичен городу Бетуль или Бетуэль, где проживало племя Симеона.

Отождествления 
Евсевий Кесарийский и святой Иероним писали, что в их времена Вефиль был небольшой деревней в 12 римских милях к северу от Иерусалима, к востоку от дороги на Неаполь Палестинский, то есть Шхем.

Исследователь Библии Эдвард Робинсон отождествил с Вефилем палестинское селение  в Самарии в своей книге «Библейские исследования в Палестине» (Biblical Researches in Palestine, 1838-52). Своё предположение он основывал как на сходстве местоположения с описанием местоположения Вефиля в Библии, так и на сходстве названий, считая, что еврейское «-эль» часто замещалось на арабское «-ин».

Современность 
После учреждения Государства Израиль в 1948 году библейское название было дано еврейскому поселению Бейт-Эль, основанному рядом с арабской деревней Бейтин.

См. также 
 Лестница Иакова

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Encyclopedia Britannica 2007 Ultimate Reference Suite

Ссылки 
 Вефиль (статья в Православной энциклопедии)

Библейские города
Города и царства Древней Палестины
Города Древнего Израиля
Азия бронзового века